La Línea 370 puede referirse a:

 Línea 370 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 370 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.